Соревнования по волейболу на XVII летних Азиатских играх проходили с 20 сентября по 3 октября 2014 года в Инчхоне и Ансане (Южная Корея) с участием 16 мужских и 9 женских национальных сборных команд. Разыгрывалось 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Ирана, у женщин — сборная Южной Кореи.

Команды-участницы

Мужчины 
Гонконг, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Тайвань, Туркменистан, Южная Корея, Япония.

Женщины 
Гонконг, Индия, Казахстан, Китай, Мальдивы, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, Япония.

В связи с тем, что параллельно с волейбольным турниром Азиатских игр проходил чемпионат мира среди женщин, основные составы сборных Японии, Китая и Казахстана принимали участие в мировом первенстве. Ещё один азиатский участник чемпионата мира — сборная Таиланда — основной состав выставила на Азиатских играх.

Система проведения турнира

Мужчины 
16 команд-участниц мужского турнира на первом этапе были разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по 4 команды. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Согласно занятых в группах второго этапа мест все команды распределились на пары 1/4-финала. Победители четвертьфинальных матчей по системе с выбыванием определили призёров турнира. Проигравшие по такой же системе разыграли итоговые 5—8-е места.

Команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места были распределены на две группы второго этапа. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Итоговые 9—12-е и 13—16-е места по системе плей-офф рызыграли команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 1—2-е и 3—4-е места.

Женщины 
9 команд-участниц на предварительном этапе были разбиты на две группы. 7 команд напрямую вышли в 1/4-финала плей-офф, а ещё одно место в нём разыграли сборные, занявшие в группах последние места. В 1/4-финала образованы 4 пары. Победители четвертьфинальных матчей по системе с выбыванием определили призёров турнира. Проигравшие по такой же системе разыграли итоговые 5—8-е места.

Результаты

Мужчины

Первый этап

Группа A 

 20 сентября: Южная Корея — Казахстан 3:0 (25:16, 25:21, 25:23).
 21 сентября: Катар — Тайвань 3:0 (25:21, 25:17, 25:21).
 23 сентября: Катар — Казахстан 3:0 (25:23, 25:22, 25:21).
 24 сентября: Южная Корея — Тайвань 3:0 (25:22, 25:18, 25:20).
 26 сентября: Тайвань — Казахстан 3:2 (25:23, 17:25, 25:21, 23625, 15:10).
 27 сентября: Южная Корея — Катар 3:0 (25:22, 25:19, 25:22).

Группа B 

 20 сентября: Кувейт — Пакистан 3:0 (25:22, 25:21, 25:16).
 21 сентября: Япония — Саудовская Аравия 3:0 (25:15, 25:14, 25:12).
 22 сентября: Кувейт — Саудовская Аравия 3:0 (27:25, 25:23, 25:20).
 23 сентября: Япония — Пакистан 3:0 (25:23, 25:23, 25:23).
 25 сентября: Япония — Кувейт 3:1 (25:15, 22:25, 25:15, 25:17).
 26 сентября: Саудовская Аравия — Пакистан 3:0 (25:15, 25:20, 25:23).

Группа С 

 20 сентября: Индия — Гонконг 3:1 (23:25, 25:18, 25:16, 25:21).
 22 сентября: Гонконг — Мальдивы 3:0 (25:19, 25:22, 25:18).
 24 сентября: Индия — Мальдивы 3:0 (25:10, 25:19, 25:17).
 25 сентября: Иран — Гонконг 3:0 (25:16, 25:17, 25:12).
 26 сентября: Иран — Индия 3:0 (25:22, 25:22, 25:18).
 27 сентября: Иран — Мальдивы 3:0 (25:10, 25:19, 25:21).

Группа D 

 21 сентября: Китай — Мьянма 3:0 (25:11, 25:12, 25:18).
 22 сентября: Таиланд — Туркменистан 3:0 (25:22, 25:16, 25:17).
 23 сентября: Китай — Туркменистан 3:0 (25:15, 25:8, 25:10).
 24 сентября: Таиланд — Мьянма 3:0 (25:14, 25:17, 25:20).
 25 сентября: Китай — Таиланд 3:0 (25:16, 25:19, 25:22).
 27 сентября: Туркменистан — Мьянма 3:1 (25:17, 27:25, 19:25, 25:22).

Второй этап (за 1—8 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа Е 

 28 сентября: Иран — Катар 3:0 (25:19, 25:18, 25:19); Южная Корея — Индия 3:0 (25:22, 27:25, 25:18).
 29 сентября: Иран — Южная Корея 3:1 (25:21, 25:19, 23:25, 25:19); Катар — Индия 3:0 (25:20, 25:20, 25:20).

Группа F 

 28 сентября: Япония — Таиланд 3:0 (25:22, 25:22, 25:17); Китай — Кувейт 3:1 (24:26, 25:20, 25:12, 25:19).
 29 сентября: Таиланд — Кувейт 3:0 (25:15, 25:17, 25:18); Япония — Китай 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).

Второй этап (за 9—16 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G 

 28 сентября: Казахстан — Гонконг 3:0 (25:21, 25:20, 25:22); Тайвань — Мальдивы 3:0 (25:21, 25:21, 25:17).
 29 сентября: Казахстан — Мальдивы 3:0 (25:18, 25:9, 25:15); Тайвань — Гонконг 3:0 (25:23, 25:21, 27:25).

Группа H 

 28 сентября: Пакистан — Туркменистан 3:0 (30:28, 25:23, 25:18); Мьянма — Саудовская Аравия 3:2 (25:19, 23:25, 23:25, 25:22, 15:12).
 29 сентября: Пакистан — Мьянма 3:0 (25:21, 25:22, 25:23); Саудовская Аравия — Туркменистан 3:1 (23:25, 25:19, 25:20, 26:24).

Плей-офф за 13—16 места

Полуфинал 
30 сентября
 Туркменистан — Мальдивы 3:1 (25:16, 16:25, 25:18, 25:12)
 Мьянма — Гонконг 3:2 (18:25, 25:16, 24:26, 25:20, 15:10)

Матч за 15-е место 
1 октября
 Гонконг — Мальдивы 3:2 (25:23, 20:25, 25:20, 27:29, 15:11).

Матч за 13-е место 
1 октября
 Туркменистан — Мьянма 3:1 (17:25, 25:18, 25:16, 25:14).

Плей-офф за 9—12 места

Полуфинал 
30 сентября
 Казахстан — Саудовская Аравия 3:2 (18:25, 20:25, 25:14, 30:28, 15:8)
 Тайвань — Пакистан 3:0 (25:19, 26:24, 25:19)

Матч за 11-е место 
1 октября
 Пакистан — Саудовская Аравия 3:0 (29:27, 25:17, 25:16).

Матч за 9-е место 
1 октября
 Тайвань — Казахстан 3:1 (25:22, 25:23, 15:25, 25:21).

Плей-офф за 1—8 места

Четвертьфинал 
1 октября
 Япония — Индия 3:2 (20:25, 25:19, 23:25, 25:20, 15:13)
 Китай — Катар 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:21)
 Южная Корея — Таиланд 3:1 (25:21, 25:27, 25:21, 25:19)
 Иран — Кувейт 3:0 (25:21, 25:18, 25:14)

Полуфинал за 1—4 места 
2 октября
 Япония — Южная Корея 3:1 (25:19, 18:25, 25:18, 25:23) 
 Иран — Китай 3:0 (25:15, 25:15, 25:19)

Полуфинал за 5—8 места 
2 октября
 Индия — Таиланд 3:1 (22:25, 25:18, 25:23, 25:20)
 Катар — Кувейт 3:0 (25:23, 25:15, 25:22)

Матч за 7-е место 
3 октября
 Таиланд — Кувейт 3:1 (25:15, 25:23, 22:25, 25:15).

Матч за 5-е место 
3 октября
 Индия — Катар 3:2 (25:21, 20:25, 25:22, 20:25, 15:10).

Матч за 3-е место 
3 октября
 Южная Корея — Китай 3:1 (20:25, 25:20, 25:13, 25:22).

Финал 
3 октября
 Иран — Япония 3:1 (28:26, 23:25, 25:19, 25:19).

Женщины

Предварительный этап

Группа A 

 20 сентября: Южная Корея - Индия 3:0 (25:5, 25:12, 25:13).
 21 сентября: Таиланд — Япония 3:1 (25:27, 25:18, 25:19, 25:21).
 22 сентября: Япония - Индия 3:0 (25:6, 25:11, 25:12).
 23 сентября: Южная Корея - Таиланд 3:0 (25:21, 25:20, 25:21).
 24 сентября: Таиланд — Индия 3:0 (25:19, 25:12, 25:11).
 25 сентября: Южная Корея - Япония 3:0 (25:17, 25:16, 25:18).

Группа B 

 20 сентября: Тайвань — Гонконг 3:0 (25:10, 25:12, 25:19).
 21 сентября: Китай — Казахстан 3:0 (25:14, 25:11, 25:14).
 22 сентября: Казахстан — Гонконг 3:1 (23:25, 25:17, 25:16, 25:22); Тайвань — Мальдивы 3:0 (25:3, 25:11, 25:7).
 23 сентября: Китай — Гонконг 3:0 (25:10, 25:12, 25:7); Казахстан — Мальдивы 3:0 (25:6, 25:10, 25:10).
 24 сентября: Китай — Мальдивы 3:0 (25:7, 25:7, 25:6); Тайвань — Казахстан 3:0 (25:17, 25:14, 25:18).
 25 сентября: Китай — Тайвань 3:0 (25:17, 26:24, 25:22); Гонконг — Мальдивы 3:0 (25:5, 25:11, 25:10).

Квалификация 
26 сентября
 Индия — Мальдивы 3:0 (25:12, 25:7, 25:11).

Плей-офф

Четвертьфинал 
27 сентября
 Южная Корея — Гонконг 3:0 (25:13, 25:15, 25:11)
 Китай — Индия 3:0 (25:11, 25:12, 25:10)
 Таиланд — Казахстан 3:0 (25:10, 25:10, 25:10)
 Япония — Тайвань 3:0 (25:21, 25:17, 25:16)

Полуфинал за 1—4 места 
30 сентября
 Китай — Таиланд 3:1 (19:25, 25:23, 25:15, 25:19)
 Южная Корея — Япония 3:0 (25:16, 25:19, 25:16)

Полуфинал за 5—8 места 
30 сентября
 Казахстан — Индия 3:0 (25:20, 25:19, 25:20)
 Тайвань — Гонконг 3:0 (25:18, 25:14, 25:9)

Матч за 7-е место 
2 октября
 Гонконг — Индия 3:0 (25:16, 28:26, 25:18).

Матч за 5-е место 
2 октября
 Тайвань — Казахстан 3:0 (25:17, 25:17, 25:19).

Матч за 3-е место 
2 октября
 Таиланд — Япония 3:0 (25:17, 25:22, 25:23).

Финал 
2 октября
 Южная Корея — Китай 3:0 (25:20, 25:13, 25:21).

Итоги

Положение команд

Мужчины

Женщины

Призёры

Мужчины 
  Иран: Шахрам Махмуди-Хатунабади, Милад Эбадипур, Мирсаид Маруф-Лакрани, Фархад Гаеми, Мохаммад Мусави, Пурья Фаязи-Дамнаби, Фархад Зариф Ахамгаран-Варзандех, Адель Голами, Амир Гафур, Моджтаба Мирзаянпур-Музираджи, Мехди Махдави, Армин Ташакори. Тренер — Слободан Ковач.

  Япония: Кинхиро Симидзу, Сохэй Утияма, Ю Косикава, Рёсукэ Цубакияма, Масахиро Янагида, Акихиро Ямаути, Хидзоми Фукацу, Юки Исикава, Такаси Дэкита, Такэси Нагано, Юта Ёнеяма, Ямато Фусими. Тренер — Масаси Намбу.

  Южная Корея: Сон Мюн Гын, Хан Сон Су, Син Юн Сок, Ли Мин Гю, Пак Сон Ха, Кван Сын Сок, Бу Ён Чан, Чхве Мин Хо, Чжон Кван Гин, Пак Чхоль У, Со Чже Ток, Чжон Мин Со. Тренер — Пак Ки Вон.

Женщины 
  Южная Корея: Ли Хё Хи, Ким Хи Чжин, Ким Хэ Ран, Ли Чже Ён, Нам Чже Ён, Ли Дэ Ён, Ким Ён Гун, Хан Сон И, Пак Чжон А, Ян Хё Чжин, Пэ Ю На, Пэк Мок Хва. Тренер — Ли Сон Гу.
 
  Китай: Цяо Тин, Яо Ди, By На, Ван Цянь, Дин Ся, Янь Ни, Чжан Чаннин, Ли Цзин, Чжан Сяоя, Лю Яньхань, Хуан Люянь, Ван Ци. Тренер — Сюй Цзяньдэ.

  Таиланд: Пиянут Панной, Эмон Панусит, Татдао Нуэкчанг, Плеумчит Тинкао, Онума Ситтирак, Кхаттали Пинсуван, Вилаван Апиньяпонг, Тапапайпун Чайсри, Нутсара Томком, Малика Кантонг, Кеукалая Камултала, Паринья Панкеу. Тренер — Натапон Срисамутнак.

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 
 Волейбольный турнир 17-х Азиатских игр на сайте AVC
 Волейбольный турнир на официальном сайте 17-х Азиатских игр 

2014
2014 год в волейболе